Fight Song – EP di Rachel Platten del 2015
 Fight Song – singolo di Rachel Platten del 2015
 Fight Song – singolo degli Shining del 2018

Pagine correlate 
The Fight Song
Fight Songs